Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním) může odkazovat k:
 Interpolace (matematika)
 Interpolace (hudba) – náhlá změna hudebních prvků následovaná opětovaným začátkem původního tématu nebo motivu
 Interpolace (text) – v textové kritice dodatečné vkládání nebo opravování původního textu